Ribeirão dos Negros är ett vattendrag i Brasilien.   Det ligger i delstaten São Paulo, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Brasília.

Omgivningarna runt Ribeirão dos Negros är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Ribeirão dos Negros är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i São Paulo (delstat)